Lista över de 29 fornborgar i Halland som upptas i Fornminnesregistret. 

Fornminnen i Halland
 Halland